Miejscowości:
 Sankt Sebastian – gmina w Austrii
 Sankt Sebastian – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz